Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Dymkowski – polski wojskowy
 Krzysztof Dymkowski – polski motorniczy
 Maciej Dymkowski – polski socjolog i psycholog
 Marcin Dymkowski – polski piłkarz
 Robert Dymkowski – polski piłkarz i trener piłkarski